Águeda, localité au Portugal ;
 Águeda, rivière au Portugal ;
 Águeda, rivière au Portugal.